Чупадерос има више значења:

 Чупадерос (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Чупадерос (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чупадерос (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чупадерос (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чупадерос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чупадерос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чупадерос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чупадерос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чупадерос (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чупадерос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чупадерос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чупадерос (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чупадерос (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чупадерос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чупадерос (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чупадерос (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чупадерос (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Чупадерос, Серано (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Чупадерос (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Чупадерос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Чупадерос (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Чупадерос (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику